Джизак:
 Джизак — город в Джизакской области Узбекистана.
 «Джизак» — название футбольного клуба «Согдиана» из Джизака в 1975—1976 годах.
 «Джизак» — прежнее название стадиона «Согдиана» в Джизаке.